BÜR steht als Abkürzung für:
 Bodenüberwachungsradar, siehe Suchradar
 Kreis Paderborn (für Büren (Westfalen)), Kfz-Kennzeichen

Siehe auch:
 Buer
 Bur

Abkürzung